Kiliansplatz steht für
 Kiliansplatz (Heilbronn)
 Kiliansplatz (München)
 Kiliansplatz (Würzburg), zwischen Würzburger Dom und Kollegiatstift Neumünster